Kleis steht für:

 den Namen eines Berges im Lausitzer Gebirge, Tschechien; siehe Klíč
 im Griechischen so viel wie Schlüssel, Verschluss, oder Knoten

 einen Familiennamen, welcher in Deutschland gemessen an der Bevölkerungsdichte im Eifelkreis Bitburg-Prüm am meisten vertreten ist. Bei Betrachtung der absoluten Vorkommen ist der Name im Ortenaukreis am meisten vertreten. Kleis ist eine Kurzform des Namens Nikolaus

Kleis ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Kleis (* 1956), Reichsombudsfrau der Färöer
 Constanze Kleis (* 1959), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Dave Kleis (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Kleis (* 1978), deutscher Springreiter

Siehe auch:
 Klais
 Clais (Begriffsklärung)
 Gleis (Begriffsklärung)
 Klyce